La saison 1971-1972 du Championnat de RDA de football était la  du championnat de première division en RDA, la DDR-Oberliga. Les quatorze meilleurs clubs de RDA sont regroupés au sein d'une poule unique où ils se rencontrent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de DDR-Liga, la deuxième division est-allemande.

C'est le 1. FC Magdebourg qui remporte la compétition cette année, après avoir terminé en tête du classement final, avec 3 points d'avance sur le Berliner FC Dynamo et 5 sur le tenant du titre, le SG Dynamo Dresde. C'est le tout premier titre de champion de RDA de l'histoire du club.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de RDA de football

Liens externes 
  Page complète sur RSSSF

Championnat d'Allemagne de l'Est de football
RDA
1971 en Allemagne de l'Est
RDA
1972 en Allemagne de l'Est